Fruchtmus steht für:

 ein aus Früchten zubereitetes Mus
 das Fruchtfleisch bei einigen Früchten wie z. B. Kakao, siehe Fruchtfleisch#Synonyme für Fruchtfleisch